Tarpon – famiglia di pesci ossei appartenenti all'ordine Elopiformes
 Tarpon – fiume della Florida
 Tarpon Springs – centro abitato della Florida